El condado de Seward es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Seward (Kansas)
 Condado de Seward (Nebraska)